Lilla Tjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla tjärnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Lilla tjärnen (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (1,4 ha)
Lilla tjärnen (Brattfors socken, Värmalnd), sjö i Filipstads kommun, 
Lilla tjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1,5 ha)
Lilla tjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (3,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn